Faubert ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Faubert (* 1965), kanadischer Geistlicher, Weihbischof in Montreal
 Julien Faubert (* 1983), französischer Fußballspieler
 Mario Faubert (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler und Politiker